У цій статті наведено п'ятдесят найбільших населених пунктів Йорданії за чисельністю населення. Згідно з останнім переписом населення в країні, що відбувся в 2015 році, до числа населених пунктів також входять і табори для біженців. До того ж, юридично окремими населеними пунктами вважаються деякі з передмість Амману, столиці країни.

Список

Див. також 
 Йорданія
 Адміністративний поділ Йорданії
 Провінції Йорданії

Примітки 

 
Списки:Йорданія
Йорданія